Ашагы-Кесаман (, до 1992 года — Еникенд) — село в Ашагы-Кесаманском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название состоит из двух частей: ашагы () и Кесаман (один из родов племени казахлы).

История 
Село было основано в 1940-х годах переселенцами из села Кырах-Кесаман и входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Еникенд входило в Еникендский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района. 29 декабря 1992 года селу присвоено название Ашагы-Кесаман.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Ашагы-Кесаманского административно-территориального округа был учрежден Ашагы-Кесаманский муниципалитет Акстафинского района
.

География 
Село находится в 9 км от райцентра Другой и в 450 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Шакерлы.

Вблизи села находится холм (309,7 м). Село находится на высоте 316 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается животноводством и виноградарством.

Известные уроженцы 
 Ясаман Мамедова — Герой Социалистического Труда.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,2 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт.

В селе расположены средняя школа, клуб, две библиотеки, врачебный пункт и детский сад.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района